Hartmannsdorf kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Hartmannsdorf, Mittelsachsen, kommun, Mittelsachsen, Sachsen, 
 Hartmannsdorf bei Kirchberg, kommun, Zwickau, Sachsen, 
 Hartmannsdorf, Saale-Holzland-Kreis, kommun, Saale-Holzland-Kreis, Thüringen, 
 Hartmannsdorf, Greiz, kommun, Greiz, Thüringen, 
Hartmannsdorf, Spreenhagen, ort